Obsession (o su plural: Obsessions)instantánea blindaje

Psicología 
 Al término obsesión, traducido del idioma inglés.

Cine 
 Obsession (La muerte no es puntual) (1949), película dirigida por Edward Dmytryk;
 Obsession (1954), película dirigida por Jean Delannoy;
 Obsession (Obsesión/Fascinación) (1976), película dirigida por Brian De Palma;
 Obsession (Obsesión) (1997), película dirigida por Peter Sehr.

Música 
Discográficas
 Obsessions, discográfica holandesa - subsidaria de Black Sun Empire.
Bandas
 Obsessions (1982–1989, 2004–), banda de heavy metal de Estados Unidos.
Álbumes
 Obsession (1978), álbum de UFO;
 Obsession (1990), álbum de Blue System;
 Obsession (2004), álbum de Eighteen Visions;
 Obsession (2019), álbum de EXO.

Canciones
 «Obsessions» (2002), canción de Suede.
 «Obsessions» (2010), canción de Marina and the Diamonds.
 «Obsession» (2010), single de la cantante Sky Ferreira.
 «Obsession» (2014), canción del grupo estadounidense OK Go;
 «Obsession» (2019), canción de EXO.

Personajes 
 Obsession (1976-), actriz porno norteamericana.
 Obsession, personaje de las historietas de Superman.